Sangue blu  – modo di dire che fa riferimento alla Nobiltà

Cinema 
Sangue blu  – film del 1914 diretto da Nino Oxilia
Sangue blu (Kind Hearts and Coronets) – film del 1949 diretto da Robert Hamer

Letteratura 
Sangue blu  – romanzo di Melissa de la Cruz del 2007
Sangue blu  – romanzo di Pieter Aspe

Televisione 
 Sangue blu (Blaues Blut) – serie televisiva tedesca
 Sangue blu (Blue Blood) – episodio della seconda stagione di The Closer